Julije Kugli (Banja Luka, 30. ožujka 1894. – Osijek, 8. svibnja 1969.), hrvatski violinist i glazbeni pedagog

Životopis 
U Budimpešti je na Konzervatoriju završio studij sviranja violine kod Jene Hubaya. Zaposlio se u Pečuhu gdje je nekoliko godina bio koncertni majstor opernog i simfonijskog orkestra. Poslije rata radi u Osijeku radi kao koncertni majstor u orkestru Opere i Filharmonije. Sljedeće 1920. radi kao i učitelj violine na Glazbenoj školi Franjo Ksaver Kuhač. Bio je na glasu kao uspješan i zaslužan učitelj.

Izvori 

Hrvatski violinisti
Životopisi, Osijek
Hrvatski glazbeni pedagozi